Ильгар Эльхан оглы Рагимов () — азербайджанский государственный и спортивный деятель, президент Национального паралимпийского комитета Азербайджана, заместитель министра социальной защиты и труда Азербайджана.

Биография 
Ильгар Эльхан оглы Рагимов родился 7 февраля 1964 года в городе Баку. В 1986 году окончил Азербайджанский институт народного хозяйства по специальности экономиста. С 1986 по 1987 год работал экономистом в отделе финансов Низаминского района города Баку.

С 1987 по 1991 год работал ведущим советником и старшим экономистом в Министерстве финансов Азербайджанской ССР, а с 1991 по 1993 год — советником службы экономики Президентского аппарата Азербайджанской Республики.

С 1993 года работает в Министерстве социальной защиты и труда Азербайджана. С 1993 по 1999 год был заместителем министра, с 1999 по 2004 год — первым заместителем министра, а с ноября 2004 года — снова заместителем министра.

С 1997 года является членом партии «Новый Азербайджан». С 1996 года — президент Национального паралимпийского комитета Азербайджана.

Ордена, медали 
В феврале 2016 года по случаю 20-летнего юбилея создания Национального паралимпийского комитета Азербайджанской Республики и за заслуги в развитии паралимпийского движения в Азербайджане Ильгар Рагимов был награждён орденом «За службу Отечеству» 3-й степени. 

15 февраля 2021 года в связи с 25-летием Национального паралимпийского комитета Азербайджанской Республики за заслуги в развитии азербайджанского спорта награждён орденом «Труд» III степени.

6 сентября 2021 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении руководства Национального паралимпийского комитета Азербайджана за высокие достижения на XVI летних Паралимпийских играх в Токио. Ильгар Рагимов был награжден орденом "Шохрат".

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Министерства социальной защиты и труда Азербайджана

Экономисты Азербайджана